А-20 — буквенно-числовое обозначение.

Наиболее вероятные значения:
 Douglas A-20 Havoc — семейство американских самолётов 1940-х годов.
 А-20 (танк) — советский экспериментальный лёгкий танк (1939).